L'édition 2011-2012 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 se joue du  au . Le championnat regroupe 12 clubs.

Équipes 

Promus de N2
 AL Plonéour-Lanvern
 RH Gleizé
 US Villejuif

Règlement 
En fin de saison, en cas d'égalité de point entre deux équipes, celles-ci sont départagées au goal average particulier sur les deux confrontations.

Résultats

Classement 

|valign="top"|

|}

Leader journée par journée

Classement des buteurs 
Classement des 10 meilleurs buteurs du championnat.

Classements discipline

Cartons bleus

Cartons rouges

Références

Lien externe
 Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)

2012
Rink hockey M1
France M1